Jaša Tomić je lahko:
 Jaša Tomić (1856-1922), srbski politik
 Jaša Tomić, naselje v Srbiji